Helminthopeltis almeidaeana — вид грибів, що належить до монотипового роду  Helminthopeltis.

Примітки

Джерела 
 Sousa da Câmara, M. 1950. Catalogus Fungorum Juresi (Serra do Gerês) ad Mycofloram Lusitanicam. Agronomia Lusitana. 12(1):89-122 - P.102

Роди грибів